Домбай-Ульген — гора, є найбільш високою вершиною Домбая, розташована східніше селища Домбай.
 Домбай (Домбайська Галявина)